«Ипполи́т» — одна из трагедий Еврипида. Была поставлена в 428 году до н. э. Произведение построено на древнем сюжете любви мачехи к пасынку. 

Первая редакция трагедии вызвала бурю возмущения общественности и была объявлена безнравственной. Одна из главных героинь — Федра — сама открывается своему пасынку Ипполиту в любви. Провалу способствовало и то, что индивидуальным переживаниям личности в то время внимание не уделялось.

Сегодня мы имеем возможность ознакомиться лишь со второй версией трагедии, где Федра не делает признаний Ипполиту, но лишает себя жизни, заведомо оставив мужу записку с клеветой на пасынка.

Одно из новаторств Еврипида заключается в том, что важное место в трагедии занимает женский образ. Причём он совсем далек от идеала.

Немаловажно также, что и боги у Еврипида наделены человеческими чертами. Так, в данной трагедии Артемида и Афродита — две взбалмошные богини, предмет спора которых — Ипполит.

Главного героя трагедии губит приверженность Артемиде и полное пренебрежение к Афродите. Таким образом, впервые в истории античного театра Еврипидом был поставлен вопрос о том, все ли поступки богов можно считать оправданными и справедливыми. 

Трагедия вольно экранизирована.

Действующие лица 
 Ипполит
 Тесей
 Федра
 Афродита
 Артемида
 Вестник
 Старый раб
 Кормилица
 Хор охотников-товарищей Ипполита
 Хор трезенских женщин
 Свиты Ипполита, Тесея и Федры

Переводы 

На английский язык пьеса переводилась несколько раз:
 Edward P. Coleridge, 1891 - prose: full text
 Gilbert Murray, 1911 - verse: full text
 Arthur S. Way, 1912 - verse
 Augustus T. Murray, 1931 - prose
 David Grene, 1942 - verse
 Philip Vellacott, 1953 - verse
 Robert Bagg, 1973.  ISBN 978-0-19-507290-7
 David Kovacs, 1994 - prose: full text
 David Lan, 1998
 Anne Carson(2006).  Grief Lessons: Four Plays by Euripides.  New York Review Books Classics.  ISBN 1-59017-180-2.
 Jon Corelis, 2006: Performance version in verse.

Классическим русским переводом остаётся перевод Иннокентия Анненского.

Русские переводы:
 Гипполит венценосец. / Пер. Н. Котелова. СПб., 1884. 108 стр.
 Гипполит. / Пер. В. Алексеева. СПб., 1889. 56 стр.
 Ипполит. / Пер. Е. Ф. Шнейдера. М., 1889. 16 + 73 стр.
 Ипполит. / Пер. Д. С. Мережковского. (1891). СПб., 1902. 66 стр.
 Ипполит. / Пер. И. Ф. Анненского. СПб., 1902. 87 стр.

Примечания 

Литературные произведения по сюжетам греко-римской мифологии
Трагедии Еврипида
428 год до н. э.